Dakar - a capital e a maior cidade do Senegal,
Dakar (região) - uma das onze regiões que dividem o Senegal 
Dakar (departamento)

Outros
Rali Dakar - uma notória prova de rali

Desambiguação
Desambiguações de topônimos